Carl Wallner ime je sljedećih osoba:
 Carl Wallner (glumac, 1859.) (1859. – 1935.), austrijski kazališni glumac i redatelj
 Carl Wallner (glumac, 1861.) (1861. – poslije 1902.), austrijski kazališni glumac i ravnatelj 
 Carl Raimund Wallner (1881–1934), njemački matematičar

Vidi i:
 Karl Wallner (*1963.), austrijski redovnik-cistercit, svećenik i teolog